__БЕЗКН__

Limnocyonidae (Лимнокионидае — „мочварни пси”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, која је у периоду од касног палеоцена до касног еоцена настањивала подручје Азије и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чинили родови Iridodon, Oxyaenodon, Prolaena и Thinocyon, парафилетски родови Limnocyon и Prolimnocyon, као и несврстана врста "Thinocyon" sichowensis. Стручни назив за чланове ове породице сисара је лимнокиониди.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из породице Limnocyonidae су посједовале само два пара кутњака (M1/m1 и M2/m2) у горњој и доњој вилици, док је трећи пар кутњака (M3/m3) није присутан у вилицама или је знатно умањен (тј. редукован). Ове врсте сисара су се кретале плантиградно, биле су способне да се пењу по дрвећу и живјеле су слично као данашње цибетке, мунгосе и куне.

Систематика

Класификација 
Класификација породице Limnocyonidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Limnocyonidae.

Временска распрострањенст

Унутар реда Hyaenodonta

Унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце

Литература 

 Charles Lewis Gazin (1946.) "Machaeroides eothen Matthew, the sabertooth creodont of the Bridger Eocene" Proceedings of the United States National Museum. 96 (3202):335–347, 2 pls.
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458